Het WTA-tennistoernooi van Parijs Clarins (officieel Trophée Lagardère) van 2022 vond plaats van maandag 9 tot en met zondag 15 mei 2022 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de eerste editie van het toer­nooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op gravel­banen van de Lagardère Paris Racing club in het Bois de Boulogne.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia bereikte beide finales. Zij won die in het dubbelspel, maar verloor de enkelspelfinale van Claire Liu.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Estische Kaia Kanepi bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het zevende reekshoofd, Claire Liu uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Braziliaanse Beatriz Haddad Maia in twee sets. Liu wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-titel op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arianne Hartono had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Beatriz Haddad Maia en Kristina Mladenovic won het toer­nooi. In de op zaterdag 14 mei gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Oksana Kalasjnikova en Miyu Kato in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Braziliaanse Haddad Maia had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Mladenovic 25.

De Nederlandse Arianne Hartono en Olivia Tjandramulia uit Australië strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Parijs Clarins 2022
Parijs Clarins